Сели́на Кайл (), также известная как Же́нщина-ко́шка () — персонаж фильма «Бэтмен возвращается» (1992) режиссёра Тима Бёртона, основанная на одноимённой антигероине DC Comics. Её роль исполнила американская актриса Мишель Пфайффер. Эта роль считается одной из лучших в исполнении Пфайффер, однако она считает её одной из самых неудобных из-за дискомфорта и запретов, которые она испытывала во время ношения костюма.

Когда в июне 1992 года «Бэтмен возвращается» вышел на экраны, Пфайффер получила одобрение критиков и была удостоена многочисленных похвал за исполнение своей роли. Критики и поклонники до сих пор называют исполнение Пфайффер самой лучшей версией Женщины-кошки всех времён.

Создание образа 
На интерпретацию персонажа Мишель Пфайффер оказал влияние графический роман Catwoman: Her Sister’s Keeper, в значительной степени отталкивающийся от докризисной версии персонажа. В фильме она одета в полностью чёрное обновление традиционного зелёного костюма героини, а её внешность включает светлые волосы и маску, закрывающую часть лица. Первоначальная концепция костюма принадлежит Тиму Бёртону, который представлял себе чучело кошки, у которой стёжки расходятся по швам.

Изначально сценарий продолжения «Бэтмена» написал . По его сценарию Женщина-кошка объединилась с Пингвином для поиска спрятанных сокровищ, но сценарист Дэниел Уотерс переработал характеристику Женщины-кошки после того, как Бёртон пригласил его переписать сценарий к фильму. Уотерс объяснил: «Сэм Хэмм вернулся к тому, как комиксы в целом относятся к женщинам — как к фетишистской сексуальной фантазии. Я хотел начать с самой низкой точки в обществе, с очень забитой секретарши». Женщина-кошка, убивающая Шрека поцелуем электрошокера, в ранних черновиках сценария должна была изуродовать Харви Дента и превратить его в Двуликого, но в итоге он был удалён из фильма.

Пфайффер ранее рассматривалась на роль Вики Вэйл в первом «Бэтмене», но актриса отказалась. По словам Пфайффер, она чувствовала себя опустошённой после того, как Аннетт Бенинг была выбрана на роль Женщины-кошки, основываясь на её актёрской игре в фильме «Кидалы» (1990), но Бенинг пришлось отказаться от участия в фильме из-за беременности. Шон Янг, которая изначально была выбрана на роль Вики Вэйл в первой части, считала, что роль должна была достаться ей, и посетила офисы производства фильма, одетая в самодельный костюм Женщины-кошки, требуя, чтобы её кандидатуру рассмотрели.

Сьюзан Сарандон, Мерил Стрип, Брук Шилдс, Деми Мур, Николь Кидман (которая в итоге сыграла доктора Чейс Меридиан в фильме «Бэтмен навсегда»), Джоди Фостер, Джина Дэвис (ранее работавшая с Бёртоном и Майклом Китоном в фильме «Битлджус»), Сигурни Уивер, Лена Олин, певица Мадонна, Ракель Уэлч, Шер, Эллен Баркин, Дженнифер Джейсон Ли, Лоррейн Бракко, Дженнифер Билз и Бриджит Фонда также рассматривались роль Женщины-кошки. Бёртон не был знаком с творчеством Мишель Пфайффер, когда она была предложена ему, но после одной встречи был убеждён, что она идеально подходит, и что она «может быть одновременно Селиной Кайл и Женщиной-кошкой». Для этой роли Пфайффер брала уроки кикбоксинга и несколько месяцев тренировалась с экспертом, чтобы овладеть хлыстом, и в первый же день случайно повредила подбородок своему учителю. Кэти Лонг, тренер Пфайффер по кикбоксингу, служила её дублёршей в фильме.

Для шестимесячных съёмок было создано более 60-ти латексных кэтсьютов по цене $1 000 за каждый. Костюм был создан по слепку тела Пфайффер, чтобы он точно сидел на ней, и окрашен белой силиконовой резиной для имитации швов. Костюм был очень тесным и очень трудоёмким в надевании — Пфайффер пришлось присыпать тальком, чтобы втиснуться в костюм, который, в свою очередь, на каждом дубле смазывали жидким силиконом, чтобы придать ему блеск. Пфайффер носила костюм от 12 до 14 часов за раз, за исключением перерывов на обед, когда его снимали, что было её единственной возможностью сходить в туалет в течение рабочего дня.

Биография персонажа 
Селина Кайл — многострадальная секретарша коррумпированного бизнесмена Макса Шрека (Кристофер Уокен). После того, как Селина случайно обнаруживает заговор Шрека по строительству электростанции, которая будет красть электричество Готэма, Шрек выталкивает её из окна своего офиса. После падения Селина теряет сознание, но её оживляют уличные кошки, которые прибегают к ней и начинают грызть её пальцы. Вернувшись домой, Селина переживает психотический срыв. У неё развивается раздвоение личности, и она сшивает чёрный виниловый костюм с хлыстом, становясь Женщиной-кошкой.

Женщина-кошка вступает в союз с Пингвином (Дэнни Де Вито), что привлекает внимание Бэтмена (Майкл Китон). Тем временем она начинает отношения с Брюсом Уэйном, не зная, что он Бэтмен. Как Женщина-кошка, Кайл соглашается помочь Кобблпоту похитить Ледяную Принцессу Готэма. План удаётся, Принцесса падает с высокого здания из-за роя летучих мышей. Позже Женщина-кошка отвергает Пингвина, и он нападает на неё.

На маскарадном балу, организованном Шреком, Уэйн и Кайл узнают тайны личности друг друга. Пингвин похищает Шрека с намерением убить в своём логове. Прибыв туда, Женщина-кошка хватает Шрека в попытке убить его, но Бэтмен останавливает её и снимает маску. Кошка также снимает свою маску, но отвергает попытки Уэйна образумить её. Шрек стреляет в Уэйна и Кайл, оставляя их ранеными. Прикладывая электрошокер к его губам, Кайл целует Шрека, взявшись при этом за силовой кабель, и его убивает током. Уэйн обнаруживает труп Шрека во время копания в обломках в попытке найти Селину. Спустя некоторое время в ночном небе Готэма загорается Бэт-сигнал, и на него смотрит чудом выжившая Женщина-кошка.

В фильме «Женщина-кошка» (2004) фотография Селины показана среди фотографий бывших «Женщин-кошек», которые рассматривает Пейшенс Филлипс (Хэлли Берри), когда навещает исследовательницу Офелию Пауэрс (Фрэнсис Конрой).

Согласно альтернативной газетной статье, которую читает постаревший Александр Нокс (Роберт Вул), Кайл публично обручилась с Брюсом Уэйном после воссоединения с ним.

В начальных титрах и основном сюжете телесериала «Хищные птицы» (2002—2003) Хелена Кайл / Охотница (Эшли Скотт) показана как дочь Бэтмена Майкла Китона и Женщины-кошки Мишель Пфайффер.

Критика 
Зрители на тестовых показах положительно отозвались об исполнении Мишель Пфайффер, а студия хотела дать понять, что Женщина-кошка выжила, поэтому за две недели до релиза в фильм был добавлен последний кадр с её участием. Пфайффер получила всеобщее признание за свою актёрскую игру, и критики и поклонники постоянно называют её величайшей Женщиной-кошкой всех времён.  описала исполнение Пфайффер как «пленительное… яростное, соблазнительное», а Питер Трэверс из Rolling Stone написал: «Пфайффер наделяет эту феминистскую мстительницу крепким умом и остроумием; она — классическая ослепительница».  ретроспективно похвалил её игру: «Возможно, выдающаяся злодейка эпохи Тима Бёртона, смертоносный котёнок с кнутом Мишель Пфайффер принесла секс в обычно кастрированную франшизу. Её сшитый из чёрной лакированной кожи костюм, созданный по эскизу Бёртона, остаётся самым знаковым обликом персонажа. А Мишель Пфайффер преодолела тяжеловесный феминистский диалог из „Бэтмен возвращается“ и сыграла рычащую, свирепую героиню».

Тодд Маккарти из Variety высоко оценил актёрскую игру актрисы, сказав: «Пфайффер оказалась очень вкусной Женщиной-кошкой».  из Entertainment Weekly написал: «Главная звезда здесь — Пфайффер, чьё выступление — сексуальный, комический триумф». Кеннет Туран из Los Angeles Times дал фильму смешанную рецензию, но похвалил Пфайффер: «Единственное исключение из общего мрака и уныния — это стильное и забавное исполнение Мишель Пфайффер роли неряшливой Селины Кайл и её альтер эго, бьющей хлыстом, меняющей пол Женщины-кошки. Энергия и блеск, которые Пфайффер привносит в эту двойную роль, являются как намёком на удовольствие, которое мог бы доставить „Бэтмен возвращается“, так и упрёком общей мрачной серьёзности, которую безуспешно пытается снять софистический, псевдо-шуточный сценарий».

Наследие 

После того, как в июне 1993 года Warner Bros. перешла к разработке фильма «Бэтмен навсегда» (в диалоге этого фильма кратко упоминалась Женщина-кошка), было объявлено о создании спин-оффа о Женщине-кошке. Мишель Пфайффер должна была повторить свою роль, при этом персонаж не должен был появиться в фильме «Бэтмен навсегда» из-за своего собственного фильма. Режиссёром стал Тим Бёртон, а продюсер Дениз Ди Нови и сценарист Дэниел Уотерс также присоединились к созданию фильма. В январе 1994 года Бёртон не был уверен в своих планах снять «Женщину-кошку» или «Падение дома Ашеров».

6 июня 1995 года Уотерс сдал свой сценарий «Женщины-кошки» в Warner Bros. в тот же день, когда вышел «Бэтмен навсегда». Бёртона всё ещё хотели сделать режиссёром. Уотерс пошутил: «Сдача сценария в день премьеры „Бэтмена навсегда“, возможно, была не самым лучшим логистическим ходом, ведь это весёлый праздник для всей семьи Бэтмена. „Женщина-кошка“ — это определённо не сценарий для всей семьи». В интервью в августе 1995 года Пфайффер подтвердила свой интерес к спин-оффу, но объяснила, что её материнские приоритеты и обязательства перед другими проектами будут поставлены под сомнение.

В январе 1999 года сценарист Джон Огаст представил свой сценарий, в котором Селена Кайл покидает Готэм-Сити и отправляется в свой родной город Лейк-Сити. Фильм долгие годы находился в аду производства, а Пфайффер заменили на Эшли Джадд. В итоге фильм превратился в раскритикованную «Женщину-кошку» (2004) с Хэлли Берри в роли Пейшенс Филлипс / Женщины-кошки, а Селина Кайл в исполнении Пфайффер была изображена на фотографии среди других «Женщин-кошек». Селина Кайл в исполнении Пфайффер также упоминается в газете в удалённой сцене кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях» (2019), где она вернулась и теперь публично обручилась с Брюсом Уэйном. В первых трейлерах и вступительных титрах телесериала «Хищные птицы» (2002—2003) использованы кадры с Бэтменом в исполнении Китона и Женщиной-кошкой в исполнении Пфайффер из фильма «Бэтмен возвращается», что указывает на то, что сериал является альтернативным продолжением событий этого фильма, а Хелена Кайл / Охотница в исполнении Эшли Скотт является их дочерью.

В интервью для Screen Rant в 2021 году Мишель Пфайффер заявила, что была бы заинтересована в повторном исполнении роли Женщины-кошки в фильме «Флэш», но её «ещё никто не спрашивал».

Для роли Женщины-кошки в фильме «Бэтмен» (2022) Зои Кравиц заявила, что Мишель Пфайффер была одной из её вдохновительниц. Кравиц также получила поддержку от Хэлли Берри и Энн Хэтэуэй, которая сыграла Женщину-кошку в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012).

Продолжение в виде комикса 
В 2021 году компания DC объявила, что выпустит новый комикс под названием Batman ’89, действие которого будет происходить во вселенной Бэтмена Тима Бёртона. Сценаристом стал , а иллюстратором — Джо Куинонс. Синопсис комикса, действие которого разворачивается после событий фильма «Бэтмен возвращается», показал, что в нём будет возвращение Селины Кайл / Женщины-кошки в исполнении Мишель Пфайффер.

См. также 
 Брюс Уэйн (киноперсонаж, 1989)
 Освальд Кобблпот (Бэтмен возвращается)

Примечания

Ссылки 
 

Женщина-кошка вне комиксов
Персонажи серии фильмов о Бэтмене (1989)
Суперзлодейки DC Comics
Вымышленные воровки
Вымышленные линчеватели
Вымышленные убийцы